

Palmarés

Timeline

Curiositats

2 edicions el mateix any 
En 13 ocasions hi ha hagut 2 Copes d'Europa el mateix any. La primera vegada va ser el 1985 amb el minigolf (masculí i femení), després el 1997 amb el hoquei gel (coincidí la Copa d'Europa i la seva competició successora, la Lliga Europea) Posteriorment i durant 3 temporades consecutives co-existiren la Copa de Campions i la Lliga de Campions de tennis de taula. El 2001 el basquetbol es va dividir per a tindre 2 competicions paraleles: Eurolliga i Suprolliga. En 2006 i 2007 van coexistir al jorkybol la Copa de Campions i la Super Liga de Campions. El 2008 i per questions de calendari es van celebrar 2 edicions el mateix any natural de floorbol (masculí i femení) A l'esgrima hi ha hagut 2 casos molt recents, en sabre femení el 2014 i en floret masculí el 2015.

Títol compartit 
En 2 esports 2 clubs han compartit el títol una mateixa edició de la Copa d'Europa: Els escacs (1976, 1990 i 1994 masculí i 1996 femení) i el kicksled (2004)

Països sense títols 
Fins al al 2015 6 països encara no han tingut cap club campió de la Copa d'Europa en cap esport: Albània, Andorra, Islandia, Malta, Moldàvia i Xipre

Referències 
 La copa de Europa, el Santo Grial  - David Fernández a Perarnau Magazine, actualitzat a 25 de desembre de 2015